Spaulding Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Spaulding Township (Iowa)
 Spaulding Township (Michigan)

Siehe auch:
 Spalding Township